Il existe en algèbre plusieurs théorèmes de Burnside :
 la formule des classes de Burnside pour une action de groupe ;
 un résultat de simplicité d'algèbre, cas très particulier du théorème d'Artin-Wedderburn ;
 le théorème de Burnside (problème de 1902), associé au problème de Burnside de 1902 sur la question des groupes de type fini d'exposant fini ;
 le théorème du complément normal de Burnside, sur le complément d'un sous-groupe de Sylow ;
 le théorème de Burnside (groupe résoluble) qui énonce que si p et q sont des nombres premiers, alors tout groupe de cardinal pn.qm est résoluble.

Burnside